Тсу́тсунен () — финская фамилия. Известные носители:

 Тсутсунен, Лаура — финская кёрлингистка.
 Тсутсунен, Петри — финский кёрлингист.